A 743-as jelzésű regionális autóbusz Érd, autóbusz-állomás és Tárnok, vasútállomás között közlekedett. A járatot a Volánbusz üzemeltette.

Megállóhelyei 
 
|-
! colspan=2| Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=2| Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|colspan=2|0 
| Érd, autóbusz-állomásvégállomás||29||∫
|align=left|
|-
|∫||1|| Érd, Erika utca
|colspan=2|∫
|align=left|
|-
|∫||2|| Érd, TESCO
|colspan=2|∫
|align=left|
|-
|∫||3|| Érd, Erika utca
|colspan=2|∫
|align=left|
|-
|1||4|| Érd, Kálvin tér||28||∫
|align=left|Érd alsó: Érd felső: 
|-
|2||∫|| Érd, Szabadság tér
|colspan=2|∫
|align=left|
|-
|3||∫|| Érd, Sportcsarnok utca
|colspan=2|∫
|align=left|
|-
|4||∫|| Érd, Fülemüle utca
|colspan=2|∫
|align=left|
|-
|5||∫|| Érd, Kánya utca
|colspan=2|∫
|align=left|
|-
|6||∫|| Érd, Zámori út
|colspan=2|∫
|align=left|
|-
|∫||5|| Érd, Széchenyi tér||27||∫
|align=left|
|-
|∫||6|| Érd, Rómer Flóris tér||26||∫
|align=left|
|-
|∫||7|| Érd, Szent László tér||25||∫
|align=left|
|-
|∫||8|| Érd, Nagy Lajos utca||24||∫
|align=left|
|-
|∫||9|| Érd, Munkácsy Mihály utca||23||∫
|align=left|
|-
|∫||10|| Érd, Bagoly utca||22||∫
|align=left|
|-
|∫||11|| Érd, Gém utca||21||∫
|align=left|
|-
|7||12|| Érd, tárnoki elágazás||20||∫
|align=left|
|-
|8||13|| Tárnok, Rákóczi Ferenc utca||19||∫
|align=left|
|-
|9||14|| Tárnok, Hazatérők útja||18||∫
|align=left|
|-
|10||15|| Tárnok, vasútállomás
|colspan=2|17
|align=left|
|-
|11||16|| Tárnok, Hazatérők útja
|colspan=2|16
|align=left|
|-
|12||17|| Tárnok, Iskola
|colspan=2|15
|align=left|
|-
|13||18|| Tárnok, Posta
|colspan=2|14
|align=left|
|-
|14||19|| Tárnok, Dózsa György utca
|colspan=2|13
|align=left|
|-
|15||20|| Tárnok, 3 sz. óvoda
|colspan=2|12
|align=left|
|-
|16||21|| Tárnok, községháza
|colspan=2|11
|align=left|
|-
|17||22|| Tárnok, Marton utca
|colspan=2|10
|align=left|
|-
|18||23|| Tárnok, Malom büfé
|colspan=2|9
|align=left|
|-
|19||24|| Tárnok, Kultúrház
|colspan=2|8
|align=left|
|-
|20||25|| Tárnok, autóbusz-forduló
|colspan=2|7
|align=left|
|-
|21||26|| Tárnok, Kultúrház
|colspan=2|6
|align=left|
|-
|22||27|| Tárnok, Malom büfé
|colspan=2|5
|align=left|
|-
|23||28|| Tárnok, Berki puszta elágazás
|colspan=2|4
|
|-
|24||29|| Tárnok, Hazatérők útja 102.
|colspan=2|3
|
|-
|25||30|| Tárnok, TÜZÉP telep
|colspan=2|2
|
|-
|26||31|| Tárnok, Hazatérők útja
|colspan=2|1
|align=left|
|-
|27||32|| Tárnok, vasútállomásvégállomás
|colspan=2|0
|align=left|
|}

További információk 

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai